Bergundasjön kan syfta på:

Norra Bergundasjön, insjö i Växjö kommun,  (2,16 km²)
Södra Bergundasjön, insjö i Växjö kommun,  (4,32 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn